Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Chicago 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6–7, 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Evonne Goolagong (finale)
 Betty Stöve (semifinali)
 Virginia Wade (semifinali)

 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Sue Barker (quarti di finale)
 Kerry Reid (quarti di finale)
 Joanne Russell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Chicago 1978